Ю́сов — фамилия, женский вариант — Ю́сова. Известные носители:
 Юсов, Андрей Владимирович (род. 1983) — украинский общественный активист и политический деятель.
 Юсов, Борис Петрович (1934—2003) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (1993).
 Юсов, Вадим Иванович (1929—2013) — советский и российский кинооператор и педагог.
 Юсов, Дмитрий Александрович (род. 1993) — украинский футболист.
 Юсов, Иван Филиппович (1850—1921) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, духовный писатель.

 Юсова, Зоя Фёдоровна (род. 1948) — советская волейболистка.